Nogai ist der Name folgender Personen:

 Nogai Khan († 1299), mongolischer Fürst 
 Tschaka Nogai († 1300), mongolischer Fürst und Zar von Bulgarien, Sohn des Nogai Khan
 Jürgen Nogai (* 1953), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Nogaier-Horde, tatarische Horde, die sich auf Nogai Khan zurückführt
 Nogaier, turksprachige Ethnie im Kaukasus